Драйвер ( — «водитель», «погонщик») — многозначное понятие.

В технике 
 Драйвер — компьютерная программа, с помощью которой другие программы получают доступ к аппаратному обеспечению.
 Драйвер — элемент задней втулки велосипеда, исполняющий роль храпового механизма.
 Драйвер — наёмный водитель, который перегоняет автомобиль клиента из одного места в другое.
 Драйвер — клюшка в гольфе.
 Драйвер, сервоусилитель — в общем смысле устройство преобразования каких-либо сигналов до определённых параметров (например, драйвер RS-485). В узком смысле — источник высоких напряжений или токов, управляемый малым напряжением или током; такой драйвер применяется для управления электромотором (драйвер мотора), крупной светодиодной сборкой (драйвер светодиода) и т. д.

Носители фамилии 
 Драйвер, Адам (род. 1983) — американский актёр.
 Драйвер, Бетси (род. 1964) — мэр Флемингтона, интерсекс-активистка.
 Драйвер, Джулия (род. 1961) — американский философ, специалист по этике.
 Драйвер, Минни (род. 1970) — британская актриса, певица, автор песен.
 Драйвер, Сара (род. 1955) —  американский кинорежиссёр, сценарист, актриса, продюсер.
 Драйвер, Филлис Эйда (более известна под фамилией Диллер; 1917—2012) — американская комедийная актриса, одна из первых женщин-комиков на американском телевидении.
 Драйвер, Эндрю (род. 1987) — шотландский футболист, полузащитник американского футбольного клуба «Хьюстон Динамо».